Meteorus — род паразитических наездников из семейства . Более 300 видов.

Описание 
Длина тела 2-8 мм. Эндопаразитоиды гусениц бабочек и личинок жуков. В Южной Америке основными хозяевами служат бабочки 15 семейств, включая Erebidae (Arctiinae), Noctuidae, Pyralidae, Nymphalidae и Megalopygidae. Трохантеллюс (2-й вертлуг) отделён от бедра. Первый тергит стебельчатый. В переднем крыле развита 2-я радиомедиальная жилка.
Вид Meteorus caspitator паразитирует на комнатной платяной моли. Иногда выделяется в отдельное подсемейство Meteorinae,  — паразиты ивовой волнянки.

Распространение 
Встречаются повсеместно, в мире известно более 330 видов (75 видов в Неотропике, около 60 — в России). В ископаемом состоянии род отмечен из балтийского янтаря.

Классификация 
Более 330 видов. Среди ископаемых видов: †Meteorus applanatus, Meteorus brevis, Meteorus crassicornis, Meteorus crassitergum, Meteorus elongatus, Meteorus interstitialis, Meteorus longicornis.

 M. abdominator (Nees, 1811)
 M. abscissus Thomson, 1895
 M. acerbiavorus Belokobylskij, Stigenberg & Vikberg, 2011
 M. acronyctae Muesebeck, 1923
 M. acutus Maeto, 1988
 M. achterbergi
 Meteorus achterbergi (Chen & Wu) Chen & Wu, 2000
 Meteorus achterbergi (Huddleston) Huddleston, 1983
 M. affinis (Wesmael, 1835)
 M. albisericus Aguirre & Shaw, 2011
 M. alboannulatus Belokobylskij, 1987
 M. alborossicus Lobodenko, 2000
 M. albulus Wu & Chen, 2000
 M. alejandromasisi Zitani, 1998
 M. amazonensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. anastasiae Belokobylskij, 2000
 M. andreae Aguirre & Shaw, 2011
 M. angiclypealis van Achterberg, 2001
 M. angustatus Maeto, 1988
 M. angustifacies Belokobylskij, 1987
 M. angustipennis Muesebeck, 1923
 M. anicus Huddleston, 1983
 M. annetteae Huddleston, 1986
 M. antefurcalis Fahringer, 1941
 M. anthracnemis de Saeger, 1946
 M. antioquensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. antipodalis Ashmead, 1900
 M. anuae Aguirre & Shaw, 2011
 M. aotouensis Chen & Wu, 2000
 †M. applanatus Belokobylskij, 2014
 M. arabica Ghramh, 2012
 M. arcticus Papp, 1989
 M. arctiicida Viereck, 1912
 M. argostigmatus Wu & Chen, 2000
 M. argyrotaeniae Johansen, 1949
 M. arizonensis Muesebeck, 1923
 M. arrogator Huddleston, 1983
 M. artocercus Stigenberg, 2011
 M. ate Nixon, 1943
 M. atkinsae Kittel, 2016
 M. austini Wu & Chen, 2000
 M. australis Tosquinet, 1900
 M. autographae Muesebeck, 1923
 M. bacoorensis Ashmead, 1904
 M. bakeri Cook & Davis, 1891
 M. beroni Papp, 1990
 M. betulini Mason, 1968
 M. boreus Tobias, 1986
 M. boyacensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. breviantennatus Tobias, 1986
 M. breviatus Wu & Chen, 2000
 M. brevicauda Thomson, 1895
 M. brevicornis Granger, 1949
 M. brevifacierus Wu & Chen, 2000
 M. brevis Brues, 1933
 M. breviterebratus Ameri, Talebi & Beyarslan, 2014
 M. brownii Ashmead, 1905
 M. buyunensis Wu & Chen, 2000
 M. caelebs Saussure, 1892
 M. calimai Aguirre & Shaw, 2011
 M. cameroni Shenefelt, 1969
 M. camilocamargoi Zitani, 1998
 M. campestris Viereck, 1905
 M. camptolomae Watanabe, 1939
 M. capensis Cameron, 1905
 M. capito de Saeger, 1946
 M. caquetensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. cecavorum Aguirre & Shaw, 2011
 M. cespitator (Thunberg, 1822)
 M. changbaishanicus Chen & Wu, 2000
 M. cheni Wu, 2000
 M. chilensis Porter, 1926
 M. chingazensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. cinctellus (Spinola, 1808)
 M. cingiliae Muesebeck, 1926
 M. cis (Bouche, 1834)
 M. citimus de Saeger, 1946
 M. clinophthalmicus Shenefelt, 1961
 M. clytes Nixon, 1943
 M. cobbus Huddleston, 1986
 M. coffeatus Zitani, 1998
 M. cognatus Muesebeck, 1939
 M. colon (Haliday, 1835)
 M. collectus Chen & Wu, 2000
 M. comonile Rousse & Braet, 2012
 M. congregatus Muesebeck, 1939
 M. conjunctus de Saeger, 1946
 M. consimilis (Nees, 1834)
 M. corax Marshall, 1898
 M. corniculatus Zitani, 1998
 M. crassicornis Brues, 1933
 M. crassitergum Belokobylskij, 2014
 M. croce Nixon, 1943
 M. curvus Maeto, 1988
 M. cyranus Huddleston, 1987
 M. dasys Wu & Chen, 2000
 M. datanae Muesebeck, 1923
 M. delator (Haliday, 1835)
 M. deltae Blanchard, 1936
 M. delusor de Saeger, 1946
 M. densipilosus Stigenberg, 2011
 M. depressus Huddleston, 1983
 M. derocalamus Wu & Chen, 2000
 M. desmiae Zitani, 1998
 M. destructor Saussure, 1892
 M. dialeptosus Wu & Chen, 2000
 M. dichomeridis Wilkinson, 1930
 M. dilutus (Ratzeburg, 1844)
 M. dimidiatus (Cresson, 1872)
 M. dixi Aguirre & Shaw, 2011
 M. dos Zitani, 1998
 M. ductor de Saeger, 1946
 M. durbanensis Brues, 1926
 M. eaclidis Muesebeck, 1958
 M. eadyi Huddleston, 1980
 M. ealanus de Saeger, 1946
 M. effeminatus Ruthe, 1862
 M. ejuncidus Wu & Chen, 2000
 M. eklundi Stigenberg, 2011
 M. elongatus Brues, 1933
 M. eminulus Wu & Chen, 2000
 M. endoclytae Maeto, 1990
 M. enodis Wu & Chen, 2000
 M. etawahianus Shamim & Ahmad, 2008
 M. euchromiae Ashmead, 1889
 M. eumenidis Brethes, 1903
 M. euschausiae Muesebeck, 1923
 M. exiguae Chen & Wu, 2000
 M. farallonensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. fastidiosus de Saeger, 1946
 M. filator (Haliday, 1835)
 M. fischeri Chen & Wu, 2000
 M. flaviceps (Ratzeburg, 1844)
 M. flavicornis Szepligeti, 1914
 M. flavicoxa Maeto, 1986
 M. fujianicus Wu & Chen, 2000
 M. fumipennis Muesebeck, 1923
 M. gigas Aguirre, Shaw & Jones, 2010
 M. gloriosus Huddleston, 1983
 M. gotoi Maeto, 1988
 M. gracilis (Ratzeburg, 1852)
 M. graciliventris Muesebeck, 1956
 M. guacharensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. guineverae Aguirre & Shaw, 2011
 M. heliophilus Fischer, 1970
 M. hepiali Wang, 1984
 M. hicoriae Muesebeck, 1923
 M. hirsutipes Huddleston, 1980
 M. honghuaensis Wu & Chen, 2000
 M. hubeiensis Chen & Wu, 2000
 M. huilensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. humilis (Cresson, 1872)
 M. hyphantriae Riley, 1887
 M. hypophloei Cushman, 1931
 M. ictericus (Nees, 1811)
 M. iguaquensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. indagator (Riley, 1872)
 M. insulicola Maeto, 1989
 M. interstitialis Brues, 1933
 M. ipidivorus Tobias, 1986
 M. jaculator (Haliday, 1835)
 M. jerodi Aguirre & Shaw, 2011
 M. jezoensis Maeto, 1988
 M. jilinensis Wu & Chen, 2000
 M. josieas Huddleston, 1983
 M. kleini Szepligeti, 1918
 M. komensis Wilkinson, 1927
 M. kotanii Maeto, 1986
 M. kotenkoi Belokobylskij, 1987
 M. kraussi Muesebeck, 1958
 M. kunashiricus Belokobylskij, 1995
 M. kurokoi Maeto, 1989
 M. kyushuensis Maeto, 1988
 M. laevigatus Huddleston, 1983
 M. lal Nixon, 1943
 M. laodice Nixon, 1943
 M. laphygmae Viereck, 1913
 M. laphygmarum Brues, 1926
 M. laqueatus Enderlein, 1920
 M. latipennis de Saeger, 1946
 M. latro de Saeger, 1946
 M. latus Wu & Chen, 2000
 M. leptokolosus Wu & Chen, 2000
 M. limbatus Maeto, 1988
 M. lindae Huddleston, 1983
 M. lionotus Thomson, 1895
 M. lipsis Nixon, 1943
 M. longicaudis (Ratzeburg, 1848)
 M. longicornis
 Meteorus longicornis (Ratzeburg) (Ratzeburg, 1844)
 Meteorus longicornis (Statz) Statz, 1938
 M. longidens Chen & Wu, 2000
 M. longidiastemus Wu & Chen, 2000
 M. longipilosus Stigenberg, 2011
 M. longiradialis Granger, 1949
 M. longus Chen & Wu, 2000
 M. luteus (Cameron, 1911)
 M. magdalensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. margaroniae Wilkinson, 1927
 M. mariamartae Zitani, 1998
 M. marshi Wu & Chen, 2000
 M. megalops Zitani, 1998
 M. megalopsus Chen & Wu, 2000
 M. melanostictus Capron, 1887
 M. micrommatus Zitani, 1998
 M. micropilosus Tobias, 1986
 M. micropterus (Haliday, 1835)
 M. morrisae Kittel, 2016
 M. muiscai Aguirre & Shaw, 2011
 M. nadezhdae Lobodenko, 2000
 M. narangae Sonan, 1943
 M. neavei Brues, 1926
 M. nereus Nixon, 1943
 M. nixoni Huddleston, 1980
 M. nodai Maeto, 1988
 M. novazealandicus Cameron, 1898
 M. obfuscatus (Nees, 1811)
 M. obscurus Huddleston, 1983
 M. obsoletus (Wesmael, 1835)
 M. octasemae Fischer, 1968
 M. oculatus Ruthe, 1862
 M. orbitus Chen & Wu, 2000
 M. orientis Wu & Chen, 2000
 M. ornatus de Saeger, 1946
 M. orocrambivorus Aguirre & Shaw, 2014
 M. ottus Huddleston, 1983
 M. oviedoi Shaw & Nishida, 2005
 M. pachymetae de Saeger, 1946
 M. palmeri Huddleston, 1983
 M. pallicornis Chen & Wu, 2000
 M. pallidus (Nees, 1811)
 M. pallipes (Wesmael, 1835)
 M. papiliovorus Zitani, 1997
 M. parafilator Wu & Chen, 2000
 M. pendulus (Muller, 1776)
 M. petilus Wu & Chen, 2000
 M. pictus de Saeger, 1946
 M. pinguicornis Huddleston, 1983
 M. pinifolii Mason, 1960
 M. platensis Brethes, 1913
 M. politus (Provancher, 1886)
 M. politutele Shenefelt, 1969
 M. poonchiensis Shamim & Ahmad, 2008
 M. popovi Papp, 1990
 M. prosnixoni Chen & Wu, 2000
 M. provancheri Dalla Torre, 1898
 M. proximus (Cresson, 1872)
 M. pseudodimidiatus Zitani, 1998
 M. pulchricornis (Wesmael, 1835)
 M. punctatus Wu & Chen, 2000
 M. punctifrons Thomson, 1895
 M. pyralivorus Aguirre & Shaw, 2011
 M. quimbayensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. quinlani Huddleston, 1986
 M. radialis Tobias, 1986
 M. remotus Chen & Wu, 2000
 M. restionis Shaw & Jones, 2011
 M. rex Belokobylskij, 2000
 M. rhytismus Wu & Chen, 2000
 M. rogerblancoi Zitani, 1998
 M. rossicus
 Meteorus rossicus (Belokobylskij) Belokobylskij, 1995
 Meteorus rossicus (Telenga) Telenga, 1940
 M. rubens (Nees, 1811)
 M. ruficeps (Nees, 1834)
 M. rufus (DeGeer, 1778)
 M. rugiclypeolus Chen & Wu, 2000
 M. rugifrontatus Chen & Wu, 2000
 M. rugivultus Wu & Chen, 2000
 M. rugonasus Shaw & Jones, 2009
 M. rugosus Maeto, 1986
 M. russeithorax de Saeger, 1946
 M. salicorniae Schmiedeknecht, 1897
 M. santanderensis Aguirre & Shaw, 2011
 M. sedlaceki Huddleston, 1983
 M. sedulus de Saeger, 1946
 M. seyrigi Granger, 1949
 M. shawi Chen & Wu, 2000
 M. sibyllae Stigenberg, 2011
 M. sinicus Wu & Chen, 2000
 M. spilosomae Narendran & Rema, 1996
 M. sritus Huddleston, 1983
 M. stenomastax Stigenberg, 2011
 M. stenostigma Thomson, 1895
 M. sterictae Zitani, 1998
 M. strabismus Huddleston, 1983
 M. strictus de Saeger, 1946
 M. subjaculator Tobias, 1986
 M. subtilisulcus Stigenberg, 2011
 M. sulcatus Szepligeti, 1896
 M. sutshanicus Belokobylskij, 2000
 M. tabidiae Wilkinson, 1930
 M. tabidus (Wesmael, 1835)
 M. takenoi Maeto, 1989
 M. tanycoleosus Wu & Chen, 2000
 M. tarius Huddleston, 1983
 M. tauricornis (Provancher, 1880)
 M. tenellus Marshall, 1887
 M. terebratus Muesebeck, 1923
 M. tersus Muesebeck, 1956
 M. testaceorufa Shenefelt, 1969
 M. testaceus Szepligeti, 1914
 M. tetralophae Muesebeck, 1926
 M. tibialis Muesebeck, 1923
 M. tongmuensis Chen & Wu, 2000
 M. townesi Huddleston, 1983
 M. townsendi Muesebeck, 1939
 M. trachynotus Viereck, 1912
 M. transcaperatus Chen & Wu, 2000
 M. tribulosus Wu & Chen, 2000
 M. tricolor Szepligeti, 1913
 M. trichogrammae Wilkinson, 1930
 M. trilineatus Cameron, 1905
 M. triptus Nixon, 1943
 M. turgidus Wu & Chen, 2000
 M. tydeus Nixon, 1943
 M. unicolor (Wesmael, 1835)
 M. uno Zitani, 1998
 M. varicosus Huddleston, 1983
 M. variegatus Granger, 1949
 M. variipes Granger, 1949
 M. varinervis Tobias, 1986
 M. versicolor (Wesmael, 1835)
 M. vexator (Haliday, 1835)
 M. vitticollis (Holmgren, 1868)
 M. watanabei Maeto, 1988
 M. whartoni Wu & Chen, 2000
 M. wittei de Saeger, 1946
 M. wuyiensis Wu & Chen, 2000
 M. yamijuanum Zitani, 1998
 M. yanagiharai Sonan, 1940
 M. yunnanicus Chen & Wu, 2000
 M. zhoui Chen & Wu, 2000
 M. zinaidae Belokobylskij, 1987

Дополнение (2015) 
 , , , , , , , , , , .
 Другие виды

Примечания

Литература 
 Aguirre H., Sarmiento C. E., Shaw S. R. (2011). Taxonomic revision and morphometric analysis of Meteorus Haliday, 1835 (Hymenoptera: Braconidae: Meteorinae) from Colombia. — Zootaxa 2938: 1-68.
 Huddleston T. (1980). A revision of the western Palaeartic species of the genus Meteorus (Hymenoptera: Braconidae). — Bulletin of the British Museum (Natural History). Entomology 41: 1-58.
 Jones G. Z., Shaw S. R. (2012). Ten new species of Meteorus (Braconidae: Hymenoptera) from Ecuador reared at the Yanayacu Biological Center for Creative Studies. — Zootaxa 3547: 1-23.

Ссылки 
 Meteorus bugguide.net

 
Паразиты насекомых
Роды перепончатокрылых